Een Egyptische koning, zie Hor-Aha
 Een Noorse band, zie a-ha
 Een tussenwerpsel
 Een gevoel van herkenning wordt ook wel aha-erlebnis genoemd
 Een plaats in Baden-Württemberg, Aha (Baden-Württemberg)